Моисеевщина — деревня в Борисовском районе Минской области Белоруссии. Является центром Моисеевщинского сельсовета.

История 
Первое упоминание о деревне датируется 1567 годом. Через деревню проходил путь из Борисова в Лепель.
Первой школой являлось одноклассовое народное училище, которое было открыто в 1912 году.

Инфраструктура 
 Почтовое отделение
 УПК детский сад - средняя школа
 Сельская библиотека

Известные люди 
 Рыжов, Владимир Григорьевич - герой СССР, родился в Моисеевщине.

Населённые пункты Борисовского района (Минская область)